YKO steht für:
 Flughafen Hakkari-Yüksekova Selahaddin Eyyubi (IATA-Code), türkischer Flughafen

yko steht für:
 Yasa (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Kamerun, Äquatorialguinea und Gabun

Abkürzung